|}

Die Bahnstrecke Brezno–Červená Skala ist eine regionale Eisenbahnverbindung in der Slowakei. Sie zweigt bei Brezno von der Bahnstrecke Podbrezová–Tisovec ab und führt im Tal des Flusses Hron nach Červená Skala, wo sie in die Bahnstrecke Margecany–Červená Skala einmündet.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 28. November 1903 eröffnet.

Am 21. Februar 2009 kam es auf der Strecke zu einem schweren Unfall, als ein Zug einen Reisebus erfasste, der auf einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang bei Polomka stand. Zwölf Personen kamen dabei ums Leben.

Gegenwärtig  (Stand Juni 2020) verkehren werktags zwei Nahverkehrszugpaare zwischen Brezno und Červená Skala sowie zwei durchgehende Eilzugpaare (regionálny rýchlik, „Regionalschnellzug“) von Banská Bystrica nach Margecany. Bis 2014 fuhr auf dieser Strecke einmal täglich der Schnellzug Horehronec; dieser Name ist auf eines der Eilzugpaare übergegangen. Der Güterverkehr ist von untergeordneter Bedeutung.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke verläuft in west-östlicher Richtung im Tal des Flusses Hron (Region Horehronie). Nördlich der Bahnstrecke liegt die Niedere Tatra, südlich das Slowakische Erzgebirge.

Weblinks 
 Červená Skala-Brezno auf rail.sk (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Banskobystrický kraj